Vingt-Sept-Août  ou XXVII-Août ou 27-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

27 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

Au Cameroun, le , vers le début de la seconde Guerre mondiale :

 Ralliement à la France libre avec l'ensemble de l'AEF, après l'Appel du 18 juin par le Général de Gaulle.

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 
 Libération de Tourrette-Levens dans les Alpes-Maritimes, par les Alliés américains.
  L'Afrika Korps fusille 13 otages et pille les maisons à Montreuil-sur-Barse dans l'Aube.
 Assassinat de huit civils par les soldats allemands en retraite, à Valdahon dans le Doubs.
 Exécution par les Allemands de douze otages civils à Précy-Saint-Martin dans l'Aube.
 Reprise de la ville par les Allemands et début des combats pour la seconde libération de Bourg-de-Péage dans la Drôme.
 Libération de Bourneville, intégrée depuis à Bourneville-Sainte-Croix dans l'Eure, par le 5th Royal Inniskilling Dragon Guards.
 Combats sanglants entre le 1er Régiment de France et les forces allemandes, à Saint-Hippolyte en Indre-et-Loire.
 Déportation par les Allemands de cent-vingt otages et Résistants pris à Pexonne en Meurthe-et-Moselle.
 Arrestation de Résistants et destruction de la mairie école de Neufmaisons en Meurthe-et-Moselle.
 Exécution par les Allemands de treize parmi vingt-quatre otages civils, fusillés à Chalautre-la-Petite en Seine-et-Marne.
 Combats et libération par les Alliés, de : Mortcerf, Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Montry, Faremoutiers, Lagny-sur-Marne, etc., en Seine-et-Marne.
 Soulèvement des maquis vosgiens, rappelé notamment au Clerjus dans les Vosges.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Vingt-Sept-Août » et « XXVII-Août »

Graphie « 27-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 27 de Agosto » ou « Veintisiete de Agosto »

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
27